

Wydarzenia 

 Mauzolos (władca Karii) podbił Licję (data sporna lub przybliżona)
 Pod Mantineją rozegrała się bitwa w trakcie walk Teb z Atenami i Spartą.

Zmarli 
 Epaminondas, wojskowy i polityk tebański (ur. 420 p.n.e.)